Madison Masonic Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Madison Masonic Temple (South Dakota), ID-Nr. 89002335
 Madison Masonic Temple (Wisconsin), ID-Nr. 90001456